Los Hurones puede referirse a:
 Los Hurones, El hurón (Mustela putorius furo)
 Los Hurones, Embalse Los Hurones, España.
 Los Hurones, Los Hurones, club de Rugby de Osorno, Chile.